Film4 steht für: 

 Film4 (Sender), einen britischen TV-Sender
 Film4 Productions, ein britisches Filmproduktionsunternehmen